Dobra je rijeka u Hrvatskoj, a može značiti i:

 Donja Dobra - naselje u općini Brod Moravice 
 Dobra, Roko - hrvatski pjesnik
 Dobra - nogometni klub iz Svetog petra
 Dobra, Anica - srpska glumica
 Dobra (Dâmboviţa, Rumunjska) - grad u Rumunjskoj
 dobra - ekonomski pojam
 dobra - valuta države Sveti Toma i Princip

Vidi još